Numele de familie Riegler este legat de mai multe personalități știintifice și politice din istoria României: 

 Emanoil Riegler (1854 - 1929), medic, farmacolog, membru corespondent al Academiei Române.
 Mauriciu Riegler (1855 - 1925), medic, primar al orașului Roman între 1905 - 1907.
 Paul Riegler (1867 - 1937), medic veterinar, decan al Facultății de Medicină Veterinară din București, fondator al Institutului Pasteur din București (1909). 

Numele Riegler se poate referi și la:
 Cafeneaua Riegler, deschisă în 1887 de George Riegler la parterul Hotelului Hugues din București.

Dezambiguizare
Nume proprii